Selfie steht für:
 Selfie, ein fotografisches Selbstporträt
 Selfie (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Selfie (Lied), ein Lied des US-amerikanischen DJ-Duos The Chainsmokers